Ніколь Арендт і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Боллеграф, яка виступала в парі з Яною Новотною.

Боллеграф і Новотна програли в півфіналі парі Олена Лиховцева і Кароліна Віс.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Лиховцева і Віс з рахунком 6–1, 6–7, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Манон Боллеграф /  Яна Новотна (півфінал)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (півфінал)
 Олена Лиховцева /  Кароліна Віс (фінал)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1998 Faber Grand Prix Doubles Draw

Faber Grand Prix
Тур WTA 1998